Rezultati Odprtega prvenstva Francije 1974 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Chris Evert je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Chris Evert (prvakinja)
  Virginia Wade (drugi krog)
  Helga Masthoff (polfinale)
 - 
  Martina Navratilova (četrtfinale)
 - 
  Kazuko Savamacu (prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1974